Autómata del griego automatos (αὐτόματος) que significa espontáneo o con movimiento propio, puede referirse a:
 Autómata: máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado.
 Autómata programable: equipo electrónico programable en lenguaje informático y diseñado para controlar, en tiempo real y en ambiente industrial, procesos secuenciales.
 Autómata: película de 2014.
 Teoría de autómatas: estudio matemático de máquinas abstractas (p. ej. autómata finito, autómata con pila).
 Autómata finito
 Autómata con pila